Classe Kronštadt – classe di cacciasommergibili della marina sovietica
 Classe Kronštadt – classe di incrociatori della marina sovietica

Pagine correlate 
 Kronstadt